Friederichsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Friederichsen (1841–1915), deutscher Geograph und Kartograph sowie Verlagsbuchhändler und Kolonialpolitiker
 Max Friederichsen (1874–1941), deutscher Geograph
 Michael Friederichsen (1938–2015), deutscher bildender Künstler
 Roland Friederichsen (1910–1992), deutscher Bildhauer und Maler

Siehe auch:
 Friederichsen-Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Friedrichsen